Hakarp kan avse:

Hakarps socken – en socken i Småland ingick i Tveta härad
Hakarps landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1966
Hakarps församling – en församling i Vista kontrakt i Växjö stift, Jönköpings kommun
Hakarps kyrka – en kyrkobyggnad i Hakarps församling i Växjö stift
Hakarps kyrkby – kyrkbyn i Hakarps socken i Jönköpings kommun
 Hakarps distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län 2016–
Idrottsklubben Hakarpspojkarna – en idrottsklubb i Huskvarna
Hakarps säteri – ett säteri i Hakarps socken